Teodorico IV, también llamado en alemán Diezmann, o Dietrich III (h. 1260 - probablemente  en Leipzig) fue un miembro de la casa de Wettin. Fue margrave de Lusacia desde 1291 hasta 1303. También fue margrave de Osterland desde 1291 hasta su muerte, y landgrave de Turingia, como Dietrich I, desde 1298 hasta su muerte.

Biografía 
Teodorico nació en 1260, el tercer hijo del margrave Alberto II de Meissen y su esposa Margarita de Sicilia.

Después de que la madre de Teodorico huyera del Wartburg en 1270, debido a que su esposo se había enamorado de Cunegunda de Eisenberg, Teodorico y su hermano mayor, Federico fueron criados por su tío Teodorico de Landsberg.  Después de que Teodorico y Federico consiguieran la mayoría de edad, ellos y su hermano mayor, Enrique, emprendieron la guerra contra su padre, quien quiso que su hijo Apitz, de su segundo matrimonio con Cunegunda, heredase el landgraviato de Turingia.

La primera posesión territorial de Teodorico fue la Pleissnerland.  Tras la muerte del margrave Enrique III en 1288, heredó Lusacia y después de la muerte de Federico Tuta en 1291 heredó la Osterland.

En 1301 el arzobispo Burcardo II de Magdeburgo vendió a Teodorico los castillos en Droyssig y Burgwerben por 2000 marcos de plata de Stendal, con la opción de recomprarlos más tarde. Burcardo no usó esta opción; en lugar de ello, también vendió el castillo y la ciudad de Spremberg a Teodorico.

En 1303, Teodorico vendió Lusacia al margraviato de Brandeburgo, que estaba gobernado por la casa de Ascania en aquella época.

Adolfo de Nassau, el rey de romanos, privó a Teodorico de sus tierras heredadas, pero después de la caída de Adolfo Teodorico fue reinstaurado. En 1307, el rey Alberto I de Alemania invadió la Osterland con un gran ejército. Teodorico y su hermano Federico armaron a civiles y campesinos y con cierta ayuda de los caballeros de Brunswick derrotaron a Alberto en la batalla de Lucka el .

Teodorico murió en diciembre de 1307 en Leipzig. Según una tradición posterior, fue asesinado el 24 o 25 de diciembre por un tal Felipe de Nassau en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Sin embargo, lo más probable es que muriera de causas naturales el 10 de diciembre.

Matrimonio 
Teodorico se casó en 1295 con Juta, una hija del conde Bertoldo VIII de Henneberg. Este matrimonio no produjo un heredero. Juta más tarde se casó con Otón IV de Brandeburgo-Stendal.

Antepasados

Referencias 
 Franz Xaver von Wegele (1877), "Diezmann (Dietrich III.), Landgraf von Thüringen", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 5, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 220–222
 Bernd Kaufmann: Der Verleumdete. Die Geschichte des Landgrafen Albrecht II. von Thüringen, vol. 1: Margareta, BKP-Verlag GmbH, Zweibrücken, 2009, 
 Bernd Kaufmann: Der Verleumdete. Die Geschichte des Landgrafen Albrecht II. von Thüringen, vol. 2: ''Krieg der Söhne", BKP Verlag GmbH, Zweibrücken, 2011,

Enlaces externos 

Margraves de Lusacia (Casa de Wettin)
Landgraves de Turingia (Casa de Wettin)
Nobles de Alemania del siglo XIII
Nobles de Alemania del siglo XIV
Fallecidos en Leipzig